Gipuzko Buru Batzar, executiva del Partit Nacionalista Basc a Guipúscoa (País Basc)
 gbb també és el codi ISO 639-3 del kaytetye, una de les llengües australianes